El nombre de Gerardo Martínez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Gerardo Martínez Pérez (1928-1987). Humorista español.
 Gerardo Martínez. Diputado Nacional argentino y actual secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República.
 Gerardo Martínez (nacido en 1991). Futbolista argentino.